Een verkeersweg:
N14 (België)
N14 (Frankrijk)
N14a (Frankrijk)
N14bis (Frankrijk)
N14c (Frankrijk)
N14 (Ghana)
N14 (Ierland)
N14 (Luxemburg)
N14 (Nederland), zie Rijksweg 14
N14 (Oekraïne)
N14 (Zuid-Afrika)
N14 (Zwitserland)